Tour de Suisse 2018 var den 82. udgave af cykelløbet Tour de Suisse. Det schweiziske etapeløb var det 24. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2018 og blev arrangeret mellem 9. og 17. juni 2018. Den samlede vinder af løbet blev australske Richie Porte fra , foran danske Jakob Fuglsang fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Christopher Juul-Jensen kørte for 
Søren Kragh Andersen kørte for 
Jakob Fuglsang kørte for 
Jesper Hansen kørte for 
Magnus Cort kørte for 
Matti Breschel kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

8. etape

9. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger
 
 

2018
UCI World Tour 2018